HHF steht für:
 HHF Architekten, Schweizer Architekturbüro
 Hamburg Freezers, deutsche Eishockeymannschaft
 Hanomag-Henschel Fahrzeugwerke, deutscher Fahrzeughersteller
 Heinz-Harald Frentzen (* 1967), deutscher Rennfahrer

Abkürzung